— xá sassânida do 
  — xá sassânida do 
 Cavades (neto de Cavades I) — neto de Cavades I

Desambiguações de antropônimos